

Persone 
 Jason Bonham – batterista britannico
 John Bonham – batterista e compositore britannico
 Ron Bonham – cestista statunitense
 Tracy Bonham – musicista e cantante statunitense

Altro 
 13766 Bonham – asteroide della fascia principale
 Bonham – gruppo musicale hard rock britannico
 Bonham – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Fannin, nello stato del Texas
 Bonham – personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo